В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Патті Шнідер здобула титул, у фіналі перемігши Генрієту Надьову 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Ірода Туляганова (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (фінал)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
  Анна Кремер (чвертьфінал)

 Тетяна Панова (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (2-ге коло)
 Патті Шнідер (переможниця)
 Россана де лос Ріос (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open